Kumiko es un nombre femenino japonés.

Puede escribirse de varias maneras utilizando kanji:
 久美子, "largo tiempo, belleza, niña";
 空見子, "cielo, ver, niña";
 公美子, "público, belleza, niña";
 來未子, "venir, todavía no, niña";
Asimismo, puede escribirse en hiragana (くみこ) o katakana (クミコ);

En cualquiera de estas variantes, Kumiko es el nombre de:
 Kumiko Higa, seiyū japonesa;
 Kumi Kōda (倖田來未), cantante de R&B japonesa, cuyo nombre de nacimiento es Kumiko Kōda (神田來未子);
 Kumiko Nishihara (西原久美子), seiyū japonesa;
 Kumiko Ōsugi, cantante japonesa;
 Kumiko Noma, soprano japonesa;
 Kumiko Sakuri, cosplay idol;
  Kumiko Eiguchi, doctora en medicina.

Nombres femeninos
Nombres japoneses